Ралука Олару і Ольга Савчук були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Вероніка Кудерметова і Арина Соболенко.

Елізе Мартенс і Демі Схюрс виграли титул, у фіналі перемігши Людмилу Кіченок і Ніномію Макото з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Сітка

Посилання 
Draw 

Hobart International, парний розряд
Парний розряд